Il y a une place Tahrir (en arabe : ميدان التحرير, transcrit par mydān āt-taḥryr, littéralement « place de la Libération ») dans différents pays :

 Égypte : Place Tahrir au Caire
 Irak : Place Tahrir à Bagdad
 Yémen : Place Tahrir à Sanaa
 à Benghazi, la place du Palais-de-Justice a été renommée place Tahrir

Tahrir Place